Vija Pijana ima više značenja:
 Vija Pjana (Kuneo)
 Vija Pijana (Frozinone)
 Vija Pijana (Rim)